Врбница може бити:

 Врбница (Мало Црниће), насеље у општини Мало Црниће, Република Србија
 Врбница (Сјеница), насеље у општини Сјеница, Република Србија
 Врбница (Александровац), насеље у општини Александровац, Република Србија
 Врбница (Фоча), насеље у општини Фоча, Република Српска, БиХ
 Врбница (Косовска Митровица), насеље у општини Косовска Митровица, Република Србија
 Врбница (Призрен), насеље у општини Призрен, Република Србија
 Велика Врбница, насеље у општини Александровац, Република Србија 
 Врбница (притока Нишаве), река у Бугарској

Види још 
 Врба (вишезначна одредница)
 Врбан (вишезначна одредница)
 Врбања (вишезначна одредница)
 Врбица (вишезначна одредница)
 Врбљани (вишезначна одредница)
 Врбовац (вишезначна одредница)
 Врбово (вишезначна одредница)
 Мала Врбница